Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Volontaires :

Belgique 
 Avenue des Volontaires à Bruxelles
 Rue des Volontaires à Wavre

France 
 Avenue des Volontaires à Aurillac
 Avenue des Volontaires à Dijon
 Avenue des Volontaires à Montdidier
 Rue des Volontaires à Paris
 Avenue des Volontaires à Thann
 Rue des Volontaires à Montpellier

Notes et références 

Volontaires